Gminy w USA:
 Carvers Creek (ang. Carvers Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bladen
 Carvers Creek (ang. Carvers Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cumberland